Akumulace obvykle znamená hromadění, shromažďování, volněji také přičítání, získávání. Používá se ve více významech:

 Akumulace energie
 Akumulace tepla
 Akumulátor
 Akumulace kapitálu
 Akumulace (geomorfologie)

Související články 
 Kumulace
 Akumulátor (rozcestník)